L'ultimo dei Templari (The Minion) – film del 1998 diretto da Jean-Marc Piché 
L'ultimo dei Templari (Season of the Witch) – film del 2011 diretto da Dominic Sena
L'ultimo dei Templari – romanzo di Paolo Negro